Кара́сь — многозначный термин.

 Карась — род рыб семейства карповых.

Фамилия 
 Карась, Анатолий Андреевич (1940—2017) — украинский сценарист, редактор, режиссёр.
 Карась, Андрей Григорьевич (1918—1979) — начальник Главного управления космических средств (ГУКОС) РВСН ВС СССР.
 Карась, Евгений Васильевич (род. 1987) — украинский политик, лидер праворадикальной организации С14.
 Карась, Игорь Николаевич (род. 1971) — советский и украинский футболист.
 Карась, Мечислав (1924—1977) — польский языковед, доктор наук.
 Карась, Оксана Михайловна (род. 1979) — российский тележурналист; режиссёр.
 Карась, Пётр Григорьевич (1908—?) — советский футболист.
 Карась, Савва Леонтьевич (1905—1963) — Герой Советского Союза.

Прочее 
 Карась — аэропорт в Актюбинской области Казахстана, в 2 км к югу от города Жем.
 Карась — российская подводная лодка типа «Е».
 Мишка Карась — Миша Карасёв, вымышленный беспризорник из телесериала «Ликвидация»
 «Карась» — скульптура в Олёкминске, установлена в 2012 году.

Жаргонное употребление 
 Карась в советском/российском ВМФ — матрос, прослуживший от полугода до года.
 Караси на флоте — носки.

См. также

Примечания